C84 ou C-84 peut désigner :

 Douglas C-84, un avion de transport militaire américain ;
 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T, d'après la Classification internationale des maladies ;
 L'amas globulaire NGC 5286 dans la constellation du Centaure, noté C84 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres